Metlika može označavati dva biljna roda:
 Metlika (biljni rod), Myricaria Desv., biljni rod iz porodice Tamaricaceae.
 Metlika, tamarika, Tamarix L., biljni rod iz porodice Tamaricaceae.